Розлука — розставання з кимось чи чимось, до чого людина чи тварина має емоційну прив'язаність.

Можливі значення 
 Тривожний розлад, пов'язаний із розлукою
 Розлука (фільм, 2016)